Skelná huť je sklárna. 

Název Skelná Huť má více sídel:

 Skelná Huť (Chudenín), část obce Chudenín v okrese Klatovy
 Skelná Huť (Krsy), ZSJ obce Krsy v okrese Plzeň-sever
 Skelná Huť (Brdy), lokalita ve Středních Brdech v katastru Obecnice v Brdech obce Obecnice v okrese Příbram
 Skelná Huť (vojenský újezd Boletice) (Glashütten) – bývalá vesnice na území vojenského újezdu Boletice v okrese Český Krumlov
Skelná Huť (Libavá) – bývalá osada na území vojenského újezdu Libavá
 Skelná Huť (Protivanov) – osada v katastru obce Protivanov
 Skelná Huť (přírodní rezervace) – přírodní rezervace nacházející se okolo stejnojmenné osady v katastru obce Protivanov

Podobný název nese
 Sklená Huť, část obce Přívětice v okrese Rokycany